Воловець — селище міського типу, районний центр, що знаходиться у північній частині території Закарпаття серед мальовничих Карпат біля підніжжя гір Темнатик та Плай.

Відстань до обласного центру Закарпаття міста Ужгород — 115 км. Населення — близько 7100 осіб.

Поштовий індекс: 89100. Поштове відділення «Укрпошта». Адреса: смт Воловець вул. Пушкіна, 6.

Час роботи:

 понеділок — п'ятниця: 8:00—17:00
 субота: 8:00—16:00

Перелік вулиць 
Нижче наведено перелік вулиць смт Воловець та с. Канора станом на 27.01.2012 р.

Вулиці селища Воловець 

 Вул. 8 Березня (протяжність 640 м).
 Вул. Б. Хмельницького (протяжність 194 м).
 Вул. Борканюка (протяжність 134 м).
 Вул. Гагаріна (протяжність 227 м).
 Вул. Дружби (протяжність 241 м).
 Вул. Залізнична (протяжність 1274 м).
 Вул. Зарічна (протяжність 530 м).
 Вул. Івана Григи (протяжність 200 м).
 Вул. Івана Франка (протяжність 626 м).
 Вул. Канора
 Вул. Карпатська (протяжність 4729 м).
 Вул. Коротка (протяжність 206 м).
 Вул. Левка Коберського (стара назва: вул. Терешкової) (протяжність 270 м).
 Вул. Лесі Українки (протяжність 650 м).
 Вул. Лісорубів (протяжність 654 м).
 Вул. Луки Дем'яна (протяжність 628 м).
 Вул. М. Грушевського (протяжність 255 м).
 Вул. М. Козимиренка (протяжність 150 м).
 Вул. Молодіжна (протяжність 208 м).
 Вул. Незалежності (протяжність 241 м).
 Вул. Олекси Довбуша (протяжність 484 м).
 Вул. Перемоги (протяжність 391 м).
 Вул. Першотравнева
 Вул. Підгірна (протяжність 1290 м) є складовою об'їзної дороги навколо центральної частини селища;
 Вул. Привокзальна (протяжність 356 м).
 Вул. Пушкіна (протяжність 302 м).
 Вул. Суворова (протяжність 548 м).
 Вул. Уренгойська (протяжність 631 м).
 Вул. Фабрична (протяжність 1153 м).
 Вул. Шевченка (протяжність 1787 м).
 Вул. Яблуново (протяжність 1160 м).

Загалом 31 вулиця загальною протяжністю 18,124 км.

Канора 
Канора — село, розташоване на південному сході Воловецького району Закарпатської області. Населення становить 792 особи (станом на 2001 рік).

Поштовий індекс — 89104.

Вулиці села Канора 
 Вул. Борканюка
 Вул. Верховинська (протяжність 510 м)
 Вул. Грушевського
 Вул. О. Довбуша
 Вул. Дружби
 Вул. Залізнична
 Вул. Канора (протяжність 1505 м)
 Вул. Карпатська
 Вул. Коротка
 Вул. Лісорубів
 Вул. Миру (протяжність 1050 м)
 Вул. Перемоги
 Вул. Першотравнева
 Вул. Підгірна
 Вул. Пушкіна
 Вул. Суворова
 Вул. Терешкової
 Вул. Л. Українки
 Вул. Уренгойська
 Вул. Фабрична
 Вул. І. Франка
 Вул. Б. Хмельницького
 Вул. Шевченка
 Вул. Шкільна (протяжність 707 м).

Розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля в рамках закону про декомунізацію в смт Воловець перейменовано вулицю першої жінки-космонавта Валентини Терешкової — на вулицю Левка Коберського (провідник шкільного Пласту, кавалер першої бойової нагороди Українських Січових Стрільців — срібної медалі хоробрості. Помер від бойових ран у Воловці в 1914 р.).

В смт Воловець вул. Підгірну розділили на дві вулиці, основну частину залишити під назвою вул. Підгірна, а бічному її відгалуженню присвоїти назву — вул. М. Козимиренка.

В смт Воловець вул. Пушкіна планували перейменувати у вулицю Героїв Небесної Сотні.

Воловець
Вулиці у Закарпатській області
 
Списки:Воловець
Воловець